Чемпиона́т Ла́твии по футбо́лу 1922 го́да () — второй розыгрыш чемпионата Латвии по футболу.

Турнирная таблица

Ссылки 
 История чемпионатов Латвии по футболу на RSSSF

1922
Футбол в Латвии в 1922 году